Вероник Бес () — французская журналистка и политик, депутат Национального собрания Франции.

Биография 
Вероник Бес родилась 11 августа 1963 года в Ла-Рош-сюр-Йоне. Имеет юридическое образование и диплом Нантской школы менеджмента, где изучала журналистику. Работала журналистом Радио Alouette FM (1986-1990), затем в офисе Филиппа де Вилье в период его работы в должности председателя Генерального совета департамента Вандея (1991-1994), парламентским ассистентом Брюно Ретайо (1994-1997), а затем Филиппа де Вилье (1997-2004). Была членом ассоциации друзей тематического парка Пюи-дю-Фу с момента зарождения идеи его создания в 1977 году.  Занималась вопросами туризма и здравоохранения, с 1989 по 2014 годы возглавляла туристический офис коммуны Лез-Эрбье.

Вероник Бес начала свою политическую карьеру в 1989 году, когда она была муниципальным советником коммуны Мушам; с 1995 по 2001 год она избиралась мэром этой коммуны. В 1998 году она впервые была избрана в Генеральный совет департамента Вандея от кантона Лез-Эрбье, после чего переизбиралась в этот совет в 2004 и 2011 годах. В 2001 году она также была избрана вице-президентом Генерального совета Вандеи и занимала эту должность до окончания последнего срока своих полномочий в 2015 году.

Многолетний помощник Филиппа де Вилье и его соратница по партии "Движение за Францию" до 2019 года, Вероник Бес сменила его на посту депутата Национального собрания Франции от 4-го избирательного округа департамента Вандея в 2005 году. На выборах в Национальное собрание 2007 года она была единым кандидатом от «президентского большинства» и одержала победу в первом туре. Спустя пять лет она вновь побеждает в первом туре и сохраняет мандат депутата.

С ноября 2010 года по май 2011 года она участвовала в работе специальной комиссии по биоэтике. 30 августа 2011 года она была в числе восьмидесяти депутатов парламента, которые обратились к министру национального образования с просьбой исключить из школьных учебников биологии элементы, касающиеся пола, на том основании, что «люди  больше не [будут] определяться как мужчины и женщины, а как практикующие определенные формы сексуальности: гомосексуалисты, гетеросексуалы, бисексуалы, транссексуалы». В сентябре 2011 года она выступила против повышения НДС на вход в тематические парки. Она создает группу парламентариев, в которую входят около пятидесяти депутатов. 30 января 2013 года она выступила против однополых браков и усыновления для однополых пар . 

Она поддерживает сирийский режим в рамках сирийской гражданской войны. Сожалея о том, что у Франции больше нет дипломатического представительства в Сирии, в октябре 2015 года она вместе с Жан-Фредериком Пуассоном и Ксавье Бретоном отправилась в Дамаск, чтобы встретиться с Башаром Асадом. Она утверждала, что «Франция помогает «Исламскому государству», поставляя оружие так называемым умеренным группам, близким к «Аль-Каиде». Рассуждая, что «выбор прост: либо Башар, либо ДАИШ, и мой выбор сделан», она заявляет, что «Франция должна быть на стороне сирийской армии», что Сирия – это «демократия» и что «сирийский народ уважает Асада» .

В марте 2014 года Вероник Бес возглавила правый список на муниципальных выборах в городе Лез-Эрбье и была избрана мэром этого года. После выхода закона о невозможности совмещения мандатов она заявила, что не будет баллотироваться на очередных выборах депутатов Национального собрания, предпочитая сохранить пост мэра Лез-Эрбье.

В апреле 2022 года Вероник Бес решает вернуться к парламентской деятельности, заявляется в качестве кандидата правых на очередных выборах в Национальное собрание и 19 июня 2022 года снова избирается депутатом Национального собрания Франции от 4-го избирательного округа Вандеи. После этого она ушла в отставку с поста мэра Лез-Эрбье.

Занимаемые должности 
20.03.1989 — 24.06.1995 — член муниципального совета коммуны Мушам 
25.06.1995 — 18.03.2001 — мэр коммуны Мушам 
22.03.1998 — 02.04.2015 — член Генерального совета департамента Вандея от кантона Лез-Эрбье 
03.2001 — 02.04.2015 — вице-президент Генерального совета департамента Вандея  
24.01.2005 — 20.06.2017 — депутат Национального собрания Франции от 4-го избирательного округа департамента Вандея 
28.03.2014 — 30.06.2022 — мэр города Лез-Эрбье 
с 22.06.2022 — депутат Национального собрания Франции от 4-го избирательного округа департамента Вандея 
с 01.07.2022 — член муниципального совета города Лез-Эрбье

См. также 
 Депутаты Национального собрания от департамента Вандея
 Депутаты Национального собрания Франции

Ссылки 
 Персональная страница на сайте Национального собрания Франции

Примечания 

Политики Франции
Депутаты Национального собрания Франции
Члены «Движения за Францию»